Maggie steht für:

 Maggie (Fernsehserie), Zeichentrickserie der Walt Disney Company
 Maggie (Fernsehserie, 2022), US-amerikanische Comedyserie
 Maggie (2015), US-amerikanischer Spielfilm
 Maggie (2018), südkoreanischer Independentfilm
 Maggie und die Stadt der Diebe, Abenteuerroman von Patrick Hertweck
 Maggie (Vorname), siehe dort für Herkunft und Namensträgerinnen
 Taifun Maggie, pazifischer Wirbelsturm 1999

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maggie (Virginia)
 Maggie (West Virginia)
 Maggie Valley (North Carolina)

Siehe auch:
 Magee
 Mägi
 Maggi (Begriffsklärung)
 Maggie Mae